Edward Curtis (1801–1856) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Edward S. Curtis (1868–1952) – amerykański fotograf
 Edward Curtis (1899–1926) – amerykański lekkoatleta, olimpijczyk
 Edward B. Curtis (ur. 1933) – amerykański matematyk